Гарольд Хью Кэмерон (; , , Онтарио, Канада — ) — бывший канадский хоккеист. Играл на позиции защитника.

Провел в Национальной хоккейной лиге 6 сезонов выступая за команды «Торонто Аренас» (1917—1919), «Оттава Сенаторс» (1918—1919), «Торонто Сент-Пэтрикс»(1919—1920, 1920—1923), «Монреаль Канадиенс» (1919—1920).

В НХЛ провёл 128 матчей, забил 88 шайб, сделал 51 результативную передачу, набрал в сумме 139 очков, заработал 195 минут штрафного времени.

В розыгрыше Кубка Стэнли провел 20 матчей, забил 10 шайб, сделал 7 результативных передач, набрал в сумме 17 очков, заработал 39 минут штрафного времени.

Достижения 
Обладатель Кубка Стэнли 1918 и 1922 года.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Internet hockey database 

Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты Канады
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Оттава Сенаторз» (1883—1934)
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Зал славы хоккея с шайбой